Con Guerra civile dello Yemen ci si può riferire alle seguenti vicende della storia dello Yemen: 

Colpo di stati di Alwaziri, febbraio – marzo, 1948
Guerra civile dello Yemen settentrionale, 1962–70
Emergenza di Aden, 1963-67
Ribellione del Fronte Democratico Nazionale, 1978–82
Guerra Yemenita del 1979
Guerra civile dello Yemen meridionale, 13-25 gennaio 1986
Guerra civile dello Yemen (1994)
Insurrezione di al-Qa'ida nello Yemen, 1998-2015
Insurrezione degli Huthi in Yemen, 2004–15
Emergenza nello Yemen meridionale, 2009–15
Rivolta yemenita, 2011-12
Guerra civile dello Yemen (2015), in corso